Het Amerikaanse curlingteam vertegenwoordigt de Verenigde Staten in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
De Verenigde Staten namen voor het eerst deel aan een internationaal toernooi tijdens het wereldkampioenschap van 1979. Sindsdien heeft het Amerikaanse team aan elk WK deelgenomen. De eerste decennia vertoefde het Amerikaanse team vrijwel constant in de onderste regionen van het klassement. In 1992 werd er voor het eerst een podiumplaats behaald. Het team van skip Lisa Schoeneberg haalde de finale, die het 8-4 verloor van Zweden. Het was de eerste van tot op heden zes finales voor de Verenigde Staten. Slechts één keer werd de wereldtitel in de wacht gesleept: in 2003 slaagden de Amerikanen erin aartsrivaal Canada met 5-3 te verslaan in het Canadese Winnipeg. De laatste keer dat de Amerikanen een medaille naar huis mochten nemen, was in 2021.

In 2022 nam het land deel aan de eerste editie van het pan-continentaal kampioenschap. Het Amerikaanse team eindigde op de vierde plaats.

Op de Olympische Winterspelen konden de Verenigde Staten tot op heden nog nooit een medaille winnen. Het Amerikaanse team was wel elke keer aanwezig. De hoogste eindpositie werd in 2002 behaald, toen de Amerikanen in eigen land met 9-5 de strijd om het brons verloren van Canada, en als vierde eindigden.

Verenigde Staten op de Olympische Spelen

Verenigde Staten op het wereldkampioenschap

Verenigde Staten op het pan-continentaal kampioenschap 

Curling in de Verenigde Staten
Nationaal curlingteam
Curling